La Paz ist der Name folgender Municipios:

in Bolivien:
Municipio La Paz (Bolivien)

in Kolumbien:
La Paz Robles, auch kurz La Paz
La Paz (Santander)

in Mexiko:
Municipio La Paz (Baja California Sur)
Municipio La Paz (México)